HHI steht für:
 Hamburg International, deutsche Charterfluggesellschaft (ICAO-Code)
 Heinrich-Hertz-Institut in Berlin, siehe Fraunhofer-Institut für Nachrichtentechnik
 Herfindahl-Hirschmann-Index, siehe Herfindahl-Index
 Hildesheim Hauptbahnhof (DS100-Code)
 Hyundai Heavy Industries, südkoreanisches Unternehmen mit Schwerpunkt als Schiffbauwerft

hhi steht für:
 Ukusi-Koparamio Hoia Hoia (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Papua-Neuguinea

Abkürzung